Alianza País – partito politico dell'Ecuador
Alianza País – partito politico della Repubblica Dominicana